Los códigos del Waffenamt eran marcas de inspección usadas en el equipamiento militar por la Alemania Nazi.

Lista

Referencias 

Armamento de la Segunda Guerra Mundial de Alemania